Черебаевское сельское поселение — муниципальное образование в Старополтавском районе Волгоградской области.

Административный центр поселения — село Черебаево.

География 

В 1989 году в 2 километрах на северо- восток от села открыто Белокаменное нефтегазовое месторождение.
«Приток нефти и газа получен в скв. 1 при испытании отложений верхнего девона в интервале 3446-3515 м испытателем пластов на трубах с выводом флюида на поверхность дебитом соответственно 80 м3/сут и 10 тыс. м3/сут на 10-мм штуцере. В середине 90-х годов была построена установка по переработке сероводородсодержащего газа (УПСГ), что позволило снабжать добытым газом население близлежащих районов.»
Преобладание осадочных горных пород объясняет наличие на нашей территории неметаллических полезных ископаемых.

Животный мир на территории Черебаевского сельского поселения разнообразен. Он состоит из представителей степей, полупустынь. На территории обитают 60 видов млекопитающих, 17 видов пресмыкающихся, гнездится около 150 видов птиц и до 50 видов появляются во время перелета, всюду распространены насекомые, а водоемы заселены рыбами и земноводными обитателями.
Млекопитающие представлены грызунами, хищниками и крупными животными. Особенно богата область грызунами (32 вида), они встречаются повсеместно. По балкам, в зарослях кустарников и на полях обитает заяц-русак, из хищных животных: волки, лисицы, барсуки, хорьки и другие. В протоках реки Волги обитают различные виды рыб: судак, сазан, сом, берш, окунь. Богата местность птицами. В основном преобладают представители степей, полупустынь: жаворонки, дрофы, стрепеты, серые куропатки, перепела, воробьи, синицы, славки, ласточки и другие.
Климат Прикаспийской низменности, в котором расположено наше поселение, резко континентальный. Средняя январская температура изменяется от — 20,5° до —9,5°. Абсолютный минимум —30°. Средняя температура июля изменяется от 23° до 30°. Абсолютный максимум +40.
Почвы Прикаспия на севере каштановые, светло-каштановые. В понижениях, на более увлажненных местах, сформировались лугово-каштановые почвы, распространены солончаки.

Растительность северной части низменности представлена сухими бедноразнотравными типчаково-ковыльными в комплексе с белополынно-ромашковыми ассоциациями. Значительная площадь занята полупустынной растительностью.
Прикаспийская низменность в сельскохозяйственном производстве ограниченно используется для возделывания зерновых культур. Но наша местность славится бахчевыми культурами. Заливные луга в пойме Волги способствуют разведения овец и крупного рогатого скота.

История 
На территории поселения имеются археологические памятники, представленные преимущественно курганными группами, одиночными насыпями и древними поселениями.

Село Черебаево основано в 1654 году. Оно расположено на Прикаспийской низменности, в 300 километрах к северу от Волгограда на левом берегу русской реки Волги. На границе двух областей Волгоградской и Саратовской.

«В 7162 [1654] году поведал мне в обители Преподобного Сергия человек, по имени Ермола Азанчеев, о чуде Преподобного чудотворца Сергия следующее. В недавние годы он вместе со старцем Боголепом был послан от нас вниз по реке Волге на монастырскую рыбную ловлю и случилось так, что старец послал его из города Тетюши на монастырский рыбный промысел более чем за 600 верст, в стан, называемый Черебаево, у конца Золотых гор3; и отправил с ним на промысел денег пятьдесят рублей. Ермола, увидев проезжавших мимо стрельцов и иноземцев, сел на струг, доехал до рыбного стана и деньги довез.»
Село было расположено на территории бывшего Новоузенского уезда Самарской губернии. По документам 1794 года в Черебаево было в то время более 1000 дворов, Михайло-Архангельская церковь (1794—1918, 1886—1918).

После постройки Волжской ГЭС в 1957 году село Черебаево переселяют на новое место.

Количество жителей села резко сокращается, остаётся всего 300 дворов.

В районе села Черебаево река Волга пересекает границу Волгоградской области.

Черебаевское сельское поселение образовано 17 января 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 991-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Власть 
Структуру органов местного самоуправления Черебаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района составляют:
 Представительный орган Черебаевского сельского поселения — состоит из 7 депутатов
 Глава Черебаевского сельского поселения — Порядный М. Д..
 Администрация Черебаевского сельского поселения
Официальный сайт администрации:cherebaevo.ru

Достопримечательности 

На территории поселения расположена «братская могила бойцов 25-й Чапаевской дивизии, погибших в борьбе за власть советов», являющаяся памятником истории местного значения.

Образование 
 Черебаевская основная общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Старополтавского района
Сельские поселения Волгоградской области